CMN, sigle composé des trois lettres C, M et N, peut faire référence à :
 Centre maritime de Nantes ;
 Compagnie méridionale de navigation ;
 Centre des monuments nationaux ;
 Comité militaire national ;
 Constructions mécaniques de Normandie ;
Le code de langue du Mandarin (langue) en ISO 639-3.

CMN est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Mohamed V - Nouasser, selon la liste des codes AITA des aéroports.